Rieve ist der Familienname von:

Friedrich Rieve (1896–1981), deutscher Vizeadmiral der Kriegsmarine
Georg Rieve (1888–1966), deutscher Architekt

 Patrick Rieve (* 1971), deutscher Grafiker, Zeichner, Performance-Künstler und Fanzine-Sammler
 Theodor Rieve (1878–1959), deutscher Architekt